Mgły Avalonu – powieść fantasy Marion Zimmer Bradley
 Mgły Avalonu – miniserial telewizyjny oparty na powieści Marion Zimmer Bradley pod tym samym tytułem